Case del Molino ima više značenja:
 Case del Molino, Pavia
 Case del Molino, Rimini